El topónimo Kinston puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Kinston, un pueblo en el estado de Alabama.
 Kinston, una ciudad en el estado de Carolina del Norte.